Unter SD-18 versteht man:

 den Schiffstyp SD-18
 das ISO 3166-2 Kürzel des Bundesstaates Lakes im Südsudan

SD18